Le Maître de l’illusion est le  de la série de bande dessinée Ric Hochet.

Synopsis  
Ric est invité par Howie Howard, richissime milliardaire américain installé en France, dans son château. Il est protégé par une véritable armée de gardes et par de nombreux gadgets électroniques. Il demande à Ric de le protéger car il reçoit régulièrement des menaces par téléphone de la part d'un certain Jack. La fille de l'illusionniste Cagliostro est tuée en plein spectacle. Alors que Ric et Bourdon enquêtent au château, Nadine est enlevée. Elle est prisonnière de Jack. Il faudra le concours du Professeur Hermelin et de ses appareils de détection électronique pour retrouver des salles secrètes. Ric s'engouffre dans les souterrains et finit par retrouver Nadine, prisonnière dans le labyrinthe. Là, Howard déguisé en indien veut tuer Nadine, Ric s'interpose et délivre son amie. Howard s'enfuit mais est abattu par un tireur mystérieux. Ric a compris que le vrai Howard avait dû mourir depuis quelque temps et que Ben Carson a dissimulé sa disparition pour tirer profit de la fortune du milliardaire. Une fois que la doublure de Howard ne servait plus au plan de Carson, il l'a abattue.

Personnages 
 Ric Hochet
 Commissaire Bourdon
 Nadine
 Professeur Hermelin
 Howie Howard : milliardaire américain excentrique alcoolique et paranoïaque
 Cagliostro : illusionniste, protégé par Howard
 Jean-Marc Werner : auteur de best-sellers et expert financier
 Ben Carson : secrétaire particulier de Howard

Album de Ric Hochet
Album de bande dessinée sorti en 1993